Priscià de Cesarea, gran gramàtic llatí
 Teodor Priscià, metge grec
 Priscià (filòsof)